Carl Abrahamsson, švedski hokejist, * 1. maj 1896, Södertälje, Švedska, † 25. december 1948, Södertälje.

Abrahamsson je v svoji karieri igral le za klub Södertälje SK v švedski ligi. Dvakrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1924/25 in 1930/31.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, enem Svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger) in enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje.

Njegov brat Erik je bil atlet, žena Aurora Nilsson pa pisateljica. Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 31
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Umrli za miokardnim infarktom